Шапсвил има више значења:
 Шапсвил (Индијана)
 Шапсвил (Пенсилванија)